Фараман ():
 Фараман (Изер) — коммуна во Франции, департамент Изер.
 Фараман (Эн) — коммуна во Франции, департамент Эн.